Principio di reciprocità, in diritto internazionale
Principio di reciprocità, in fisica, con riferimento all'elettromagnetismo